Geografia:
 Penya del Migdia (Alcúdia), prop de la ciutat d'Alcúdia, Mallorca.
 Penya del Migdia o Penya Roja (315 m), prop del Cap Pinar, Alcúdia, Mallorca.
 Penya del Migdia (Andratx), Andratx, Mallorca.
 Penya del Migdia (Banyalbufar), Banyalbufar, Mallorca.
 Penya del Migdia (Orient) (969 m), Orient a Mallorca.
 Penya del Migdia (Valldemossa), Valldemossa, Mallorca.
 Penya del Migdia (Begues)